Михаил Васильевич Чернышёв (, село Кремёнки, Симбирская губерния — , Санкт-Петербург) — советский -живописец, монументалист, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Михаил Васильевич Чернышёв родился 21 ноября 1908 года в селе Кремёнки в большой крестьянской семье. В десять лет остался без родителей. Скитался по детским домам, пока не оказался в Москве, где был определён на учёбу. По окончании школы 2-й ступени в 1926 году приехал в Ленинград и, выдержав вступительные экзамены, поступил во ВХУТЕИН, который окончил в 1930 году с присвоением звания художника монументальной живописи. Дипломная работа — «Защита Ленинграда. Строительство».

После окончания института был зачислен в аспирантуру. В 1931 году впервые участвовал в выставке ленинградских художников, представив картину «Смена (Строительство ДнепроГЭС)» и несколько портретов знатных людей ДнепроГЭС как результат своей творческой командировки. В 1932—1933 годах проходил срочную военную службу на Краснознамённом Балтийском флоте. В 1933 году женился на художнице Лидии Васильевне Горбачёвой. В 1939 году был принят кандидатом в члены Ленинградского Союза Советских художников. В сентябре 1939 был вновь призван в Красную Армию, участвовал в войне с белофиннами, службу проходил в артиллерийских частях. Демобилизовался в 1940 году.

После начала Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных сооружений. В декабре 1941 был в третий раз призван в Красную Армию и направлен на курсы младших лейтенантов Краснознамённого Балтийского флота, по окончании которых проходил службу в 260-м Отдельном батальоне морской пехоты командиром огневого взвода. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, удостоен боевых наград.

После демобилизации в 1946 году в звании лейтенанта ВМФ работал в ленинградском отделении Художественного фонда. В 1950—1953 годах преподавал рисунок и живопись в Ленинградском художественно-педагогическом училище. Одновременно работал творчески, главным образом, в станковой живописи, писал портреты, жанровые и батальные картины, пейзажи, натюрморты. В 1946 году был переведён из кандидатов в члены Ленинградского Союза Советских художников. Среди произведений, созданных М. В. Чернышёвым в станковой живописи, картины «Портрет блокадника», «Автопортрет» (обе 1941), «Взятие высоты Терпека», «Выступление М. И. Калинина на юбилейной сессии ВЦИК в Ленинграде», «Школьница», «Натюрморт с электроплиткой» (обе 1950), «Портрет рабочего И. Мызникова», «Экзамен», «Учительница» (обе 1972), «Колхозный сторож», «Птичница» (обе 1974), «Портрет ветерана Великой Отечественной войны художника Т. П. Лякина», «Внук ветерана» (1985) и другие.

Михаил Васильевич Чернышёв скончался 21 сентября 1994 года в Санкт-Петербурге на восемьдесят шестом году жизни. Его произведения находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, США, Японии, Франции и других странах. Известен портрет М. В. Чернышёва, написанный художником В. А. Горбом в 1932 году.

Награды 
 орден Красной Звезды (16.5.1945)
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медали, в том числе:
 За оборону Ленинграда.

Выставки

Комментарии

Примечания

Литература 
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 388, 389, 402. 403. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.

Ссылки

См. также 
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Члены Союза художников СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников